Cayetano hace referencia a varios artículos:

Véase:

Lugares
Cayetano (Uruguay), localidad del departamento de Salto.
Isla Cayetano, isla del Golfo San Jorge en el mar Argentino.
Isla Cayetano (Chile), isla de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Personas
 Cayetano Ré, futbolista paraguayo.
 Cayetano Bolívar, médico y político español.
 Cayetano Redondo, periodista y político español.
 Cayetano Rivera Ordoñez torero español.

Religión
 Cayetano de Thiene (1480-1547)
 Cayetano Catanoso (1879-1963)
 Tomás Cayetano (1469-1534), cardenal y maestro general de los dominicos.
 Iglesia de San Cayetano